Tutteln ist eine deutsche Ortsbezeichnung:

 Tutteln, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen, ab 1946: Sytschjowo, untergegangener Ort im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, Russland
 Tutteln, historischer Name des Ortes Jänischken (1938 bis 1946 Hansruh), Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, seit 1946: Saosjornoje (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland